Haitham bin Tariq Al Said (; Mascate, 11 de outubro de 1955)  é o atual sultão de Omã, que sucedeu seu primo Qabus bin Said Al Said em 11 de janeiro de 2020, após a morte do mesmo. Ele atuou anteriormente como ministro do patrimônio e cultura no Sultanato de Omã.

Seu sucessor será seu filho mais velho, Dhiyazan bin Haitham Al-Saïd.

Biografia 
É filho de Haitham era Tariq bin Taimur, por sua vez o filho de Taimur bin Feisal, que foi sultão de 1913 a 1932). É membro da família real Al Said Omani e seu irmão Asa'ad bin Tariq bin Taimur al Said é o vice-primeiro-ministro.

Educação 
Recebeu sua educação primária na Escola Saidia em Mascate e estudou na Burmana High School em Beirute, no Líbano, de onde saiu em 1972, conforme sua biografia oficial. 

Em 1979 formou-se no Programa de Serviços Estrangeiros da Universidade de Oxford (FSP).

Vida pessoal e interesses 
E casado com Assayida Ahd Abdullah Hamed Al Busaidi, com quem em dezembro de 2021 visitou a Rainha Elizabeth acompanhado de sua esposa (veja foto aqui). 

Segundo sua biografia oficial, o sultão gosta de esportes e dirigiu a primeira Associação de Futebol de Omã durante 1983 e 1986, quando o país sediou a sétima Copa do Golfo. Ele também presidiu o comitê organizador dos Jogos Asiáticos de Praia de 2010.

Funções 

Ele foi o primeiro chefe da Associação de Futebol de Omã no início dos anos 80 e é descrito como um entusiasta do esporte. Ele atuou como subsecretário do Ministério de Relações Exteriores para Assuntos Políticos de 1986 a 1994 e, mais tarde, foi nomeado Secretário Geral do Ministério de Relações Exteriores (1994–2002). Mais tarde, foi nomeado Ministro do Patrimônio e Cultura em meados dos anos 90. Ele geralmente representava Omã no exterior.

Ele também é presidente do comitê para a visão futura de "Omã 2040", além de ser presidente honorário da Associação de Deficientes de Omã e presidente honorário da "Associação de Amizade Omani-Japonesa".

Sultão de Omã 

Após a morte de seu primo Qabus bin Said Al Said, em 10 de janeiro de 2020, Haitham bin Tariq o sucedeu como sultão de Omã no dia seguinte, depois de prestar juramento diante de uma sessão de emergência do Conselho de Omã em Al-Bustan. A televisão estatal de Omã disse que as autoridades abriram a carta do sultão Qabus bin Said nomeando seu sucessor, anunciando em breve que Haitham bin Tariq Al Said é o sultão dominante do país.

Ascendência

Ligações externas 

 Perfil oficial

Naturais de Mascate
Sultões de Omã
Ministros de Omã
Monarcas reinantes
Alunos da Universidade de Oxford